Plaats in Indonesië
 Wonokoyo (Beji), een plaats in het regentschap Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Wonokoyo (Kapongan), een plaats in het regentschap Situbondo in de provincie Oost-Java
 Wonokoyo (Kedungkandang), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java